Brönnimann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brönnimann (* 1955), Schweizer Politiker (EDU)
 Baldur Brönnimann, Schweizer Dirigent 
 Jan Galega Brönnimann (* 1969), Schweizer Jazzmusiker
 Paul Brönnimann (1913–1993), Schweizer Paläontologe und Geologe 
 Thomas Brönnimann (* 1968), Schweizer Politiker (glp)